Molekulska formula -{C27H30O15}- se može odnositi na:

 Kaempferol 3-O-rutinozid
 Saponarin